Blauwschouderlawaaimaker
 Choristerlawaaimaker
 Holenlawaaimaker
 Kaapse lawaaimaker
 Rands lawaaimaker
 Roodkoplawaaimaker
 Rüppells lawaaimaker
 Schubkaplawaaimaker
 Witbrauwlawaaimaker
 Witkeellawaaimaker
 Witkruinlawaaimaker